Бе́ргфельд () — топоним и фамилия:
 Бергфельд — коммуна в германской земле Нижняя Саксония.
  (род. 1961) — немецкий футбольный защитник.
 Борецкий-Бергфельд, Николай Петрович (1880 — ?) — русский историк и публицист.